Emilio Gómez Muriel, Mexicaans regisseur
 Emilio Gómez (voetballer), Spaans voetballer
 Emilio Gómez (tennisser), Ecuadoraans tennisser